Николай Степанович Чамеев () — советский и российский легкоатлет, специалист по бегу на длинные дистанции, кроссу и марафону. Выступал в 1980—1993 годах, чемпион СССР в беге на 10 000 метров, многократный призёр первенств всесоюзного и всероссийского значения, участник ряда крупных международных стартов. Представлял Чебоксары, спортивное общество «Спартак» и Профсоюзы. Мастер спорта СССР. Тренер по лёгкой атлетике.

Биография 
Николай Чамеев родился 4 января 1962 года в деревне Старые Чукалы Шемуршинского района Чувашской АССР.

Занимался лёгкой атлетикой в Чебоксарах, воспитанник Чебоксарской школы высшего спортивного мастерства. Выступал за добровольное спортивное общество «Спартак» и всесоюзное физкультурно-спортивное общество профсоюзов. Окончил Чувашский государственный педагогический институт (1989).

Впервые заявил о себе на всесоюзном уровне в сезоне 1980 года, когда на соревнованиях в Сочи выиграл бронзовую медаль в беге на 5000 метров.

В 1981 году вошёл в состав советской сборной и выступил на чемпионате мира по кроссу в Мадриде, где в гонке юниоров занял итоговое 21-е место. Позднее принимал участие в юниорском европейском первенстве в Утрехте — в 5000-метровой дисциплине финишировал восьмым. В этом сезоне выполнил норматив мастера спорта СССР.

В 1982 году в беге на 10 000 метров занял седьмое место на Мемориале братьев Знаменских в Москве.

В 1985 году в дисциплине 5000 метров стал шестым на чемпионате СССР в Ленинграде.

В 1987 году на дистанции 10 000 метров показал четвёртый результат на чемпионате СССР в Брянске.

На чемпионате СССР 1989 года в Горьком с результатом 28:49.78 превзошёл всех соперников в беге на 10 000 метров и завоевал золотую медаль. Будучи студентом, представлял Советский Союз на Всемирной Универсиаде в Дуйсбурге — в беге на 5000 метров не смог пройти дальше предварительного квалификационного этапа, тогда как в дисциплине 10 000 метров показал на финише 14-е время.

В 1990 году получил серебро в 5000-метровой дисциплине на зимнем чемпионате СССР в Челябинске, занял 101-е место на кроссовом чемпионате мира в Экс-ле-Бен, в беге на 5000 метров с личным рекордом 13:40.16 взял бронзу на Мемориале братьев Знаменских в Москве, стал серебряным призёром на летнем чемпионате СССР в Киеве. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на Играх доброй воли в Сиэтле — в программе 5000 метров показал результат 13:49.43, расположившись в итоговом протоколе соревнований на шестой строке.

В 1991 году на зимнем чемпионате СССР в Волгограде выиграл серебряную медаль в беге на 5000 метров. Принимал участие в чемпионате мира по кроссу в Антверпене, где занял 79-е место.

В 1992 году среди прочего был третьим в 5-километровом пробеге в Гейнсвилле, стал серебряным призёром в дисциплине 5000 метров на Мемориале Знаменских в Москве.

После распада СССР Чамеев ещё в течение некоторого времени оставался действующим спортсменом и продолжал принимать участие в различных легкоатлетических стартах. Так, в 1993 году он представлял Россию на кроссовом чемпионате мира в Аморебьета-Эчано, заняв 117-е место. Отметился выступлением на Сибирском международном марафоне в Омске — с результатом 2:17:04 пришёл к финишу четвёртым.

Завершив спортивную карьеру, работал тренером по лёгкой атлетике в Детско-юношеской спортивной школе № 1 в Новочебоксарске.

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции СССР
Бегуны по пересечённой местности СССР
Бегуны по пересечённой местности России
Марафонцы России
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Мастера спорта СССР
Спортсмены Чебоксар
Выпускники Чувашского государственного педагогического университета
Тренеры России по лёгкой атлетике